Il singolare del torneo di tennis South African Airways Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mathieu Montcourt che ha battuto in finale Rik De Voest 5-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Stefan Koubek (semifinali)
 Danai Udomchoke (quarti di finale)
 Gilles Müller (quarti di finale)
 Konstantinos Economidis (quarti di finale)

 Dick Norman (quarti di finale)
 Rik De Voest (finale)
 Ivo Minář (secondo turno)
 Peter Luczak (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Airways Open 2007